Almagreira (Pombal) — freguesia no concelho do Pombal, Distrito de Leiria, Portugal
 Almagreira (Vila do Porto) — freguesia no concelho da Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, Região Autónoma dos Açores, Portugal
 Almagreira (Lajes do Pico) — lugar das Lajes do Pico, Ilha do Pico, Açores
 Praia da Almagreira, praia de Portugal

Desambiguações de topônimos